Der Rajon Derhatschi (ukrainisch /; russisch /) war eine 1923 gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Charkiw im Osten der Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Charkiw.

Der Rajon hatte eine Fläche von 895 km² und eine Bevölkerung von etwa 95.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befand sich in der namensgebenden Stadt Derhatschi.

Geographie 
Der Rajon lag im Norden der Oblast Charkiw. Er grenzte im Nordosten auf einer Länge von 16 Kilometern an Russland (Oblast Belgorod, Rajon Belgorod), im Osten und Süden an den Rajon Charkiw, im Südwesten auf einem kurzen Stück an den Rajon Walky, im Westen an den Rajon Bohoduchiw sowie im Nordwesten an den Rajon Solotschiw. Die Oblasthauptstadt Charkiw grenzt im Südosten an das Rajonsgebiet.

Durch das ehemalige Rajonsgebiet fließt der Lopan sowie weiter westlich der Udy, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 140 und 200 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in eine Stadtgemeinde, 7 Siedlungsratsgemeinden sowie 7 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 7 Siedlungen städtischen Typs
 47 Dörfer
 8 Ansiedlungen

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks

Siehe auch

Einzelnachweise 

Derhatschi
Rajon Charkiw
Aufgelöst 2020